Collegio elettorale di Cherasco – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cherasco – collegio elettorale del Regno d'Italia